4D-film, een marketingterm die een entertainmentsysteem beschrijft 
 4D-Cinema (Bellewaerde), een attractie in het Belgische pretpark Bellewaerde
 Cinema 4D, een softwarepakket voor het maken van 3D-computergraphics en 3D-computeranimaties